Луи Мишель Франсе Дойер () (28 января 1811–1863) — французский зоолог и агроном.

Описаны таксоны 
 "Eupleres" (Doyère, 1835)
 "Eupleres goudotii" (Doyère, 1835)
 "Echiniscus granulatus" (Doyère, 1840)
 "Echiniscus spinulosus" (Doyère, 1840)
 "Echiniscus testudo" (Doyère, 1840)
 "Hypsibius dujardini" (Doyère, 1840)
 "Milnesium" (Doyère, 1840)
 "Milnesium tardigradum" (Doyère, 1840)
 "Myscelia ethusa" (Doyère, 1840)
 "Ramazzottius oberhaeuseri" (Doyère, 1840)

Библиография 
 1838: французский перевод "La Géologie et la minéralogie dans leurs rapports avec la théologie naturelle" Уильям Бакленд (1784-1856) (в двух томах, Париж).
 1852 : "Recherches sur l'alucite des céréales, l'étendue de ses ravages et les moyens de les faire cesser, suivies de quelques résultats relatifs à l'ensilage des grains" (Париж).

Источники 
 International Union for Conservation of Nature and Natural Resources
 Philippe Jaussaud & Édouard R. Brygoo (2004). "Du Jardin au Muséum en 516 biographies". Muséum national d'histoire naturelle de Paris : 630 p.

Примечания 

Зоологи Франции
Авторы зоологических таксонов